João Ferreira (atleet), Portugees hardloper
João Ferreira (politicus), Portugees Europarlementariër
João Ferreira (scheidsrechter), Portugees voetbalscheidsrechter
João Ferreira (voetballer), Braziliaans voetballer (bijnaam: Bigode)